Солнцевский район:

 Солнцевский район — муниципальное образование и административно-территориальная единица в Курской области.
 Солнцевский район — бывший район в Москве, созданный на основе города Солнцево и просуществовавший с 1984 по 1991 год (см. Солнцево (район Москвы)).